

Patronymie 
 Louis-Henri Bréton (1776-1855), notaire et homme politique français.
 Louis Bréton (1817-1883), libraire éditeur français.

Homonymie de patronyme